Okraj Smoljan () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 121.752 prebivalcev na 3.193 km² površine. Glavno mesto okraja je Smoljan.

Upravna delitev 
Okraj Smoljan je razdeljen na 10 občin.

Mesta 
Čepelare, Devin, Dospat, Madan, Nedelino, Rudozem, Smoljan, Zlatograd

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije